De +–=÷x Tour (uitgesproken als "Mathematics Tour") is de vierde wereldconcerttournee van de Engelse singer-songwriter en muzikant, Ed Sheeran, ter ondersteuning van zijn vierde studioalbum, = (uitgesproken als "Equals"). De tour begint op 28 april 2022 in Cork, Ierland. Er werden eerst 27 data aangekondigd voor het werelddeel Europa. Door de hoge vraag werden er meteen extra shows toegevoegd, waardoor er nu al 52 shows op de planning staan.

Setlist 
De setlist wisselde geregeld. Deze nummers werden gespeeld tijdens de show in Londen:

Shows 

Concerttournee